Burwell (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
Burwell (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska